Velika nagrada Nemčije 1952 je bila šesta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1952. Odvijala se je 3. avgusta 1952.

Rezultati

Kvalifikacije 

|-
! 1
| 101
|  Alberto Ascari
| Ferrari
| align="right" | 9:56,0
| align="right" |  –
|-
! 2
| 102
|  Nino Farina
| Ferrari
| align="right" | 9:58,4
| align="right" | + 2,4
|-
! 3
| 109
|  Maurice Trintignant
| Gordini
| align="right" | 9:59,0
| align="right" | + 3,0
|-
! 4
| 107
|  Robert Manzon
| Gordini
| align="right" | 10:01,0
| align="right" | + 5,0
|-
! 5
| 103
|  Piero Taruffi
| Ferrari
| align="right" | 10:02,5
| align="right" | + 6,5
|-
! 6
| 117
|  Rudi Fischer
| Ferrari
| align="right" | 10:04,0
| align="right" | + 8,0
|-
! 7
| 127
|  Paul Pietsch
| Veritas
| align="right" | 10:05,3
| align="right" | + 9,3
|-
! 8
| 128
|  Hans Klenk
| Veritas
| align="right" | 10:08,5
| align="right" | + 12,5
|-
! 9
| 123
|  Willi Heeks
| AFM-BMW
| align="right" | 10:09,9
| align="right" | + 13,9
|-
! 10
| 105
|  Felice Bonetto
| Maserati
| align="right" | 10:12,0
| align="right" | + 16,0
|-
! 11
| 108
|  Jean Behra
| Gordini
| align="right" | 10:13,8
| align="right" | + 17,8
|-
! 12
| 121
|  Fritz Riess
| Veritas
| align="right" | 10:14,3
| align="right" | + 18,3
|-
! 13
| 112
|  Paul Frère
| HWM-Alta
| align="right" | 10:16,0
| align="right" | + 20,0
|-
! 14
| 120
|  Tony Gaze
| HWM-Alta
| align="right" | 10:16,7
| align="right" | + 20,7
|-
! 15
| 125
|  Toni Ulmen
| Veritas
| align="right" | 10:17,9
| align="right" | + 21,9
|-
! 16
| 115
|  Gino Bianco
| Maserati
| align="right" | 10:19,0
| align="right" | + 23,0
|-
! 17
| 119
|  Roger Laurent
| Ferrari
| align="right" | 10:21,0
| align="right" | + 25,0
|-
! 18
| 122
|  Theo Helfrich
| Veritas
| align="right" | 10:22,0
| align="right" | + 26,0
|-
! 19
| 126
|  Adolf Brudes
| Veritas
| align="right" | 10:24,1
| align="right" | + 28,1
|-
! 20
| 129
|  Josef Peters
| Veritas
| align="right" | 10:24,5
| align="right" | + 28,5
|-
! 21
| 114
|  Bill Aston
| Aston Butterworth
| align="right" | 10:25,0
| align="right" | + 29,0
|-
! 22
| 124
|  Helmut Niedermayr
| AFM-BMW
| align="right" | 10:26,0
| align="right" | + 30,0
|-
! 23
| 136
|  Rudolf Krause
| BMW
| align="right" | 10:27,6
| align="right" | + 31,0
|-
! 24
| 118
|  Rudolf Schoeller
| Ferrari
| align="right" | 10:29,1
| align="right" | + 33,1
|-
! 25
| 110
|  Marcel Balsa
| BMW
| align="right" | 10:30,4
| align="right" | + 34,4
|-
! 26
| 116
|  Eitel Cantoni
| Maserati
| align="right" | 10:31,2
| align="right" | + 35,2
|-
! 27
| 104
|  Piero Carini
| Ferrari
| align="right" | 10:35,5
| align="right" | + 39,5
|-
! 28
| 133
|  Willi Krakau
| AFM-BMW
| align="right" | brez časa
| align="right" | –
|-
! 29
| 135
|  Ernst Klodwig
| BMW
| align="right" | 10:34,2
| align="right" | + 38,2
|-
! 30
| 130
|  Günther Bechem
| BMW
| align="right" | 10:35,3
| align="right" | + 39,3
|-
! 31
| 131
|  Ludwig Fischer
| AFM-BMW
| align="right" | brez časa
| align="right" | –
|-
! 32
| 113
|  Johnny Claes
| HWM-Alta
| align="right" | 10:41,0
| align="right" | + 45,0
|-
! 33
| 111
|  Peter Collins
| HWM-Alta
| align="right" | brez časa
| align="right" | –
|-
! 34
| 134
|  Harry Merkel
| BMW
| align="right" | brez časa
| align="right" | –
|}

Dirka 

|-
! 1
| 101
|  Alberto Ascari
| Ferrari
| 18
| 3:06:13,3
| 1
| 9
|-
! 2
| 102
|  Nino Farina
| Ferrari
| 18
| + 14,1 s
| 2
| 6
|-
! 3
| 117
|  Rudi Fischer
| Ferrari
| 18
| + 7:10,1
| 6
| 4
|-
! 4
| 103
|  Piero Taruffi
| Ferrari
| 17
| +1 krog
| 5
| 3
|-
! 5
| 108
|  Jean Behra
| Gordini
| 17
| +1 krog
| 11
| 2
|-
! 6
| 119
|  Roger Laurent
| Ferrari
| 16
| +2 kroga
| 17
|
|-
! 7
| 121
|  Fritz Riess
| Veritas-BMW
| 16
| +2 kroga
| 12
|
|-
! 8
| 125
|  Toni Ulmen
| Veritas-BMW
| 16
| +2 kroga
| 15
|
|-
! 9
| 124
|  Helmut Niedermayr
| AFM-BMW
| 15
| +3 krogi
| 22
|
|-
! 10
| 113
|  Johnny Claes
| HWM-Alta
| 15
| +3 krogi
| 32
|
|-
! 11
| 128
|  Hans Klenk
| Veritas
| 14
| +4 krogi
| 8
|
|-
! 12
| 135
|  Ernst Klodwig
| BMW
| 14
| +4 krogi
| 29
|
|-
! Ods
| 107
|  Robert Manzon
| Gordini
| 8
| Trčenje
| 4
|
|-
! Ods
| 123
|  Willi Heeks
| AFM-BMW
| 7
| 
| 9
|
|-
! Ods
| 120
|  Tony Gaze
| HWM-Alta
| 6
| Menjalnik
| 14
|
|-
! Ods
| 126
|  Adolf Brudes
| Veritas-BMW
| 5
| Motor
| 19
|
|-
! Ods
| 110
|  Marcel Balsa
| BMW
| 5
| 
| 25
|
|-
! Ods
| 130
|  Günther Bechem
| BMW
| 5
| Vžig
| 30
|
|-
! Ods
| 116
|  Eitel Cantoni
| Maserati
| 4
| Glavna os
| 26
|
|-
! Ods
| 136
|  Rudolf Krause
| BMW
| 3
| 
| 23
|
|-
! Ods
| 118
|  Rudolf Schoeller
| Ferrari
| 3
| Vzmetenje
| 24
|
|-
! Ods
| 114
|  Bill Aston
| Aston Butterworth
| 2
| Pritisk olja
| 21
|
|-
! Ods
| 109
|  Maurice Trintignant
| Gordini
| 1
| Trčenje
| 3
|
|-
! Ods
| 127
|  Paul Pietsch
| Veritas
| 1
| Menjalnik
| 7
|
|-
! DSQ
| 105
|  Felice Bonetto
| Maserati
| 1
| Diskvalifikacija
| 10
|
|-
! Ods
| 112
|  Paul Frère
| HWM-Alta
| 1
| Menjalnik
| 13
|
|-
! Ods
| 122
|  Theo Helfrich
| Veritas-BMW
| 1
| 
| 18
|
|-
! Ods
| 129
|  Josef Peters
| Veritas-BMW
| 1
| 
| 20
|
|-
! Ods
| 104
|  Piero Carini
| Ferrari
| 1
| Zavore
| 27
|
|-
! Ods
| 115
|  Gino Bianco
| Maserati
| 0
| 
| 16
|
|}

Viri

Formula 1 sezona 1952
1952